Il singolare del torneo di tennis New Orleans WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Jeff Borowiak 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 John Newcombe (campione)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Alex Metreveli (Second turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)

 Ross Case (Second turno)
 Brian Fairlie (Second turno)
 Dick Stockton (primo turno)
 Patricio Cornejo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Orleans WCT 1974